Die kroatischen Bootskennzeichen dienen der Kennzeichnung und Zuordenbarkeit von Booten an der Adriaküste. Jeder Hafen (kroat. luka) in Kroatien verfügt über ein eigenes Hafenkürzel, das aus zwei Großbuchstaben besteht, ähnlich der kroatischen Kfz-Kennzeichen. Dabei richtet sich das Hafenkürzel nach der zuständigen Hafenbehörde (kroat. lučka kapetanija) oder einer selbständigen Außenstelle derselben (kroat. lučka ispostava), in deren Zuständigkeitsbezirk sich der Hafen befindet.

Die amtlichen Bootskennzeichen werden aufgrund Eintragung des Bootes in das amtliche Bootsregister (kroat. očevidnik brodica) vergeben. Es besteht ab einer bestimmten Rumpflänge eine Eintragungspflicht. Das eigentliche Bootskennzeichen besteht aus dem erwähnten Hafenkürzel und einer zufällig vergebenen Ziffernfolge. Anhand der Reihenfolge, in der Hafenkürzel und Ziffern aufeinander folgen, können die zuständigen Behörden, oder der informierte Betrachter, erkennen, ob es sich bei dem Boot um ein solches für private (Freizeit-)Zwecke, oder ein solches für gewerbliche Zwecke handelt: Steht das Hafenkürzel zuerst, und kommt dann die Zahl (Bsp.: DB 2222), handelt es sich um ein Wasserfahrzeug der Freizeitschifffahrt, steht dagegen das Hafenkürzel nach der Zahlenkombination (z. B., 31 DB) so handelt es sich um ein Fahrzeug der gewerblichen Schifffahrt, z. B. um ein Fischereifahrzeug oder ein Fahrzeug zum Personentransport (z. B. Taxi-Boot).

Liste der Hafenkürzel 
(kroat. množitelji, oznake lučkih ispostava)

Weblinks 
Kroatisches Verkehrsministerium, Liste der Hafenleitungen
MMTPR, Pravilnik o brodicama i jahtama (kroatisch)

Kroatien
Fischerei und Recht
Recht (Kroatien)
Fischerei (Kroatien)